Старина може бити:

 Старина, старац
 Старина, антикнина
 Старина Новак

или

 Старина (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Старина (Стара Љубовња), насељено мјесто у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република